Кеннет Роберт (Кен) Ливингстон () (родился 17 июня 1945, Лондон) — британский политический деятель, мэр Лондона с 4 мая 2000 года по 4 мая 2008 года, представитель левого крыла Лейбористской партии.

С 17 мая 1981 года по 31 марта 1986 года возглавлял Совет Большого Лондона, ликвидированный по инициативе правительства Маргарет Тэтчер.

В 2000 году на фоне конфликта с собственной партией баллотировался на вновь созданный пост мэра Лондона в качестве независимого кандидата, выиграв с 57,9 % голосов против 42,1 % у консерватора Стивена Норриса.

На выборах мэра в 2004 году официально представлял Лейбористскую партию, выиграв у консерватора Стивена Норриса с 55,4 % голосов против 44,6 %.

Деятельность на посту мэра 
Кену Ливингстону удалось смягчить проблему транспортных пробок, удешевить проезд посредством введения единой карточки «Oyster card» и частично приостановить приватизацию общественного транспорта, кроме метро. Он отстаивал мультикультурность города и способствовал проведению фестивалей различных национальных и религиозных общин, а также инициировал ряд проектов по защите окружающей среды, в частности, «Энергетическую стратегию», предусматривавшую сокращение к 2010 году выбросов углекислого газа на 20 % по отношению к показателю 1990 года. Пытался заблокировать планы строительства мусоросжигательного завода Cory Riverside Energy, добивавшись судебного пересмотра проекта..

Осенью 2004 года в Лондоне прошёл Европейский социальный форум, перед открытием которого Кен Ливингстон выступил перед делегатами с призывами к борьбе с империализмом и неолиберализмом. Ливингстон принимал активное участие в кампании «Руки прочь от Венесуэлы!» и лично приглашал в Лондон Уго Чавеса. В команде советников и помощников Ливингстона были представлены антикапиталистические левые из троцкистской Социалистической лиги (более известной как «Socialist Action»), включая Джон Росса, Редмонда О’Нила и экономиста Алана Фримана.

Одновременно полномочия местного самоуправления были серьёзно урезаны по сравнению с 1980-ми годами, что делало невозможным для мэра Ливингстона возможность контролировать многие сферы жизни города (включая Лондонский метрополитен) без участия правительства Тони Блэра. Ливингстон в 2003 году, в преддверии выборов мэра, был принят обратно в Лейбористскую партию и стал её официальным кандидатом, поскольку первоначально предложенная лейбористами кандидатура Ники Гаврон не пользовалась общественной поддержкой. Дальнейшее расхождение Ливингстона с левыми было усилено тем, что мэрия ничего не смогла сдержать рост цен на недвижимость, а муниципальная политика становилась всё более консервативной.

Ливингстон, попадавший в 1980-е годы в скандалы в связи с защитой им права населения Северной Ирландии на самоопределение и симпатиями к Ирландской республиканской армии, на посту мэра поддерживал антитеррористические меры полиции и правительства, в частности, выступил с оправданием действий полицейских, расстрелявших в лондонском метро после терактов 2005 года под видом «опасного арабского террориста» 27-летнего бразильского электрика Жана Шарля де Менезиса.

Во втором туре выборов 1 мая 2008 года проиграл Борису Джонсону от Консервативной партии (46,8 % голосов против 53,2 % у Джонсона). Вновь проиграл Джонсону в 2012 году. В промежутке между неудачными для него выборами 28 августа 2008 года было объявлено, что Ливингстон станет советником по городскому планированию в Каракасе.

Ранее характеризовавшийся как «единственный успешный британский политик левого толка в современности», известный своей критикой «новых лейбористов» Тони Блэра и получивший признание за улучшение им прав и условий жизни для женщин, малоимущих, этнических меньшинств и ЛГБТ-сообщества, Ливингстон остаётся противоречивым политиком. Оппоненты давно критиковали его за контакты с радикалами, исламистами и ирландскими республиканцами; его комментарии о связях между Гитлером и сионистами, расценённые как антисемитские, привели к приостановке его членства в Лейбористской партии в 2016 году и выходу из её рядов в 2018.

Кен Ливингстон использовал планы приватизации метро как механизм давления на правительство страны. За отказ от этих планов город получил от государства, по разным данным, 1,2-1,5 млрд фунтов.

Кройдон 
Кен Ливингстон заявил, что Кройдон идеально подходит для строительства небоскребов.

Примечания

Ссылки 
 Мэр Лондона отвергает обвинения Porsche в провоцировании заторов
 Александр Тарасов. Заслуженное наказание
 Борис Кагарлицкий. Удивительное поражение Кена Ливингстона

Члены Совета Большого Лондона
Члены Лейбористской партии (Великобритания)
Социалисты Великобритании
Мэры Лондона
Члены парламента Соединённого Королевства (1987—1992)
Члены парламента Соединённого Королевства (1992—1997)
Члены парламента Соединённого Королевства (1997—2001)